Магнус Делага́рди:
 Делагарди, Магнус Габриэль (1622—1686) — дипломат, член риксрода, риксканцлер.
 Делагарди, Магнус Габриэль (1839—1905) — дипломат, политик.
 Делагарди, Магнус Юлиус (1669—1741) — шведский генерал-лейтенант.